Bonassin – cognome italiano
 Sergio Bonassin – ex calciatore italiano